Prison – suddivisione amministrativa di Francistown (Botswana)
 Prison – film del 1987 diretto da Renny Harlin
 Prison – singolo di Natalia Gordienko del 2020